Кунож — река в Бабушкинском районе Вологодской области России.

Исток находится на восточных склонах Галичской возвышенности. Впадает в реку Унжу в 351 км от устья по правому берегу, около посёлка Кунож. Длина реки составляет 98 км, площадь водосборного бассейна — 905 км². Русло извилистое, уклон — 0,64 м/км, использовалась для лесосплава.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Унжа от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассей притоков Волги ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010300312110000014887.

Притоки 
(км от устья)
 21 км: река Митюг (лв)
 43 км: река Емна (пр)
 56 км: река Ничма (пр)
 61 км: река Сивеж (лв)
 82 км: река Ехреньга (лв)

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Унжи (приток Волги)
Реки Бабушкинского района Вологодской области